77-я гвардейская стрелковая Черниговская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия — соединение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне

История

Формирование 
Сформирована в июле 1941 в Москве, в школе № 59 (Староконюшенный переулок, дом 18), как 21-я дивизия народного ополчения Киевского района из рабочих и служащих Дорогомиловского химического завода имени Фрунзе, кондитерской фабрики имени Бабаева, карандашной фабрики имени Сакко и Ванцетти, Московского холодильного комбината, сотрудников киностудии «Мосфильм», колхозников Пушкинского района.
В дивизию вступило много научных сотрудников: институтов экономики, мирового хозяйства и мировой политики, философии и истории Академии наук СССР.

Боевой путь, даты основных сражений 
1. Битва за Москву — в оборонительной и наступательной операциях с 2 октября 1941 г. по 20 апреля 1942 г.

2. Сталинградская битва — в оборонительной и наступательной операциях битвы — с 5 сентября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.

3. Курская битва — в Орловской наступательной операции с 12 июля по 5 августа 1943 г.

4. В освобождении Украины и битве за Днепр — с 16 сентября по 10 ноября 1943 г.

5. В освобождении Белоруссии — Гомельско-Речицкая наступательная операция с 10 ноября 1943 г. по март 1944 г.

6. В освобождении Украины и Польши — оборонительные бои в районе г. Ковель с 20 апреля по 17 июля 1944 г.; в Люблин-Брестской операции с 18 июля по 29 июля 1944 г.

7. Форсирование р. Висла, захват и расширение плацдармов — с 29 июля по ноябрь 1944 г.

8. Висло-Одерская наступательная операция — наступление с Пулавского плацдарма в составе ударной группировки 1 БФ, выход к р. Одер и захват плацдарма с 14 января по 2 февраля 1945 г.

9. Берлинская операция — действия в составе ударной группировки 1 БФ с Кюстринского плацдарма, выход на р. Эльба в районе Магдебурга; февраль-апрель 1945 г. — бои на плацдармах, с 16 апреля по 8 мая 1945 г. — наступление на Берлин.

Участие в Великой Отечественной войне 
29 августа 1941 года дивизия была переименована в 173-ю стрелковую дивизию. Почти полтора месяца дивизия ополченцев прикрывала одно из важных операционных направлений на дальних подступах к Москве.

В октябре 1941 года 173-я дивизия в составе 33-й армии Западного фронта вела тяжёлые оборонительные бои на рубежах юго-западнее Кирова, под Ульяновом и на подступах к Туле.

За героизм в боях за Тулу она получила благодарность командарма 33-й армии генерала М. Г. Ефремова и командования Западного фронта.

В период наибольшей опасности для Каширы дивизия сдерживала натиск танковой группы Гудериана.

С осени 1942 года дивизия участвовала в Сталинградской битве, ведя оборонительные и наступательные бои северо-западнее Сталинграда и в самом городе.

За успешные боевые действия по уничтожению сталинградской группировки противника, 1 марта 1943 года ей было присвоено почётное звание «Гвардейская» и новый войсковой № 77.

С июня 1943 года дивизия вела упорные бои на Орловско-Курской дуге, участвовала в форсировании ряда крупных водных рубежей, в том числе Днепра, и в освобождении г. Чернигова.

За освобождение Чернигова ей было присвоено почётное наименование «Черниговская».

В 1944 году дивизия участвовала во многих наступательных операциях по освобождению Западной Украины и ряда городов Польши.
Принимая участие в Висло-Одерской операции, дивизия вместе с другими соединениями освобождала г. Лодзь. В дальнейшем она сражалась на территории Германии и закончила свой боевой путь на Эльбе.

За боевые заслуги награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова 2-й степени; около 18 тысяч её бойцов награждены орденами и медалями, 67 удостоены звания Героя Советского Союза.
«Только 77-я гвардейская дивизия имела в своём составе батальон Славы, то есть батальон, в котором все воины были награждены орденами Славы».

В 77-й гвардейской дивизии выходил окопный рукописный журнал «Боевые дела коммунистов 156-го гвардейского Краснознамённого полка» (редактором самиздата был парторг, гвардии майор В. Н. Прудников, а художником — гвардии старшина П. Я. Половинкин, ставший впоследствии известным художником-графиком).

Состав 
Первоначально в её состав вошли:
 1311-й стрелковый полк;
 1313-й стрелковый полк;
 1315-й стрелковый полк;
 979-й артиллерийский Краснознамённый полк;
 и другие части.

Состав с 20 марта 1943 года:

 215-й гвардейский стрелковый полк
 218-й гвардейский стрелковый полк
 221-й гвардейский стрелковый полк,
 156-й гвардейский артиллерийский полк,
 79 отдельный гвардейский истребительно-противотанковый дивизион,
 81 отдельная гвардейская разведывательная рота,
 86 отдельный гвардейский сапёрный батальон ,
 108 отдельный гвардейский батальон связи
 587 (83) медико-санитарный батальон,
 75 отдельная гвардейская рота химической защиты,
 731 (80) автотранспортная рота,
 662 (78) полевая хлебопекарня,
 680 (74) дивизионный ветеринарный лазарет,
 832 полевая почтовая станция,
 429 полевая касса Госбанка.

Подчинение 
 33 армия Резервного фронта (август — октябрь 1941 г.)
 50 армия Западного фронта (октябрь — ноябрь 1941 г.)
 Оперативная группа генерала Белова (ноябрь — декабрь 1941 г.)
 49 армия Западного фронта (декабрь 1941 г. — январь 1942 г.)
 50 армия Западного фронта (январь — июнь 1942 г.)
 10 армия Западного фронта (июнь — август 1942 г.)
 24 армия Сталинградского фронта (5 — 15 сентября 1942 г.)
 1-я гвардейская армия Сталинградского фронта (16 сентября — октябрь 1942 г.)
 24 армия Донского фронта (10 октября — 5 декабря 1942 г.)
 65 армия Донского фронта (6 декабря 1942 г. — 14 января 1943 г)
 21 армия Донского фронта (15 января — 2 февраля 1943 г.)
 Резерв Брянского фронта (апрель — июнь 1943 г.)
 61 армия Брянского фронта (июнь — август 1943 г.)
 61 армия Центрального фронта (август 1943 г. — февраль 1944 г.)
 69 армия 1-го Белорусского фронта (апрель 1944 г. — май 1945 г.)

Послевоенный период 
Переформирование дивизии и наименование её преемников, их участие в боевых действиях:

С 1946 года дивизия дислоцировалась под Архангельском на Лесной речке.

7 июня 1946 года 77-я гвардейская стрелковая Черниговская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия переформирована в 10-ю отдельную гвардейскую стрелковую Черниговскую ордена Ленина, Краснознамённую, ордена Суворова бригаду. Штат № 5/120 — 5/127. Директива НГШ ВС СССР № орг/1/0105 от 6 мая 1946 года.

19 апреля 1952 года 10-я отдельная гвардейская стрелковая Черниговская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригада переформирована в 77-ю гвардейскую стрелковую Черниговскую ордена Ленина, Краснознамённую, ордена Суворова дивизию. Штат № 4/820 — 832.

4 июня 1957 года стрелковая дивизия была переформирована в мотострелковую дивизию.

Приказом МО СССР № 080 от 27 марта 1967 г. в целях сохранения боевых традиций овеянных славой стрелковых дивизий народного ополчения и учитывая важное значение воспитание личного состава Советских Вооружённых Сил на их героических подвигах, наименование «Московская» восстановлено по преемственности — 77-я гвардейская мотострелковая Московско-Черниговская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия.

Осенью 1989 г. дивизия включена в состав Северного флота как 77-я гвардейская Московско-Черниговская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия береговой обороны

В 1994 г. преобразована в 163-ю гвардейскую Московско-Черниговскую ордена Ленина, Краснознамённую, ордена Суворова бригаду береговой обороны. Место дислокации — г. Архангельск.

1 марта 1996 г. бригада была расформирована, её Знамя и награды переданы 332-му отдельному батальону морской пехоты Каспийской флотилии (этот батальон был сформирован в 1994 г. в г. Астрахани, в 1998 г.), после получения Боевого Знамени, переименован в 600-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты (Каспийск).

1 декабря 2000 г. на базе 600-го отдельного гвардейского батальона морской пехоты и 414-го отдельного батальона морской пехоты (сформированного в 1999 г. в г. Каспийск Республики Дагестан) сформирована 77-я отдельная гвардейская Московско-Черниговская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригада морской пехоты.

Ноябрь 1999 г. — сентябрь 2000 г. — активное участие личного состава бригады в контр-террористической операции на Северном Кавказе. Выполнено более 30 ответственных задач по очистке от боевиков населённых пунктов. За мужество и героизм орденами и медалями награждены более 300 военнослужащих.

Апрель 2001 г. — выполнение боевых задач в горном Дагестане. Воины соединения действовали в Цумадинском районе, на высоте свыше 2-х тысяч метров над уровнем моря. Заслуженные государственные награды получили более 200 морских пехотинцев.

9 мая 2002 г. — в результате террористического акта на ул. Ленина г. Каспийска от рук террористов погибло 23 и ранено 54 военнослужащих.

С 1 по 15 августа 2000 г. — участие в военно-морских учениях на Каспии.

С 20 по 24 февраля 2004 г. — форсированный марш батальонной тактической группы бригады с преодолением высокогорных перевалов. Поддержание мира и спокойствия в Веденском районе Чеченской Республики в течение всего года. 20 декабря 2004 г. — возвращение в пункт постоянной дислокации г. Каспийск.

Когда после войны 77-я гвардейская дивизия была реорганизована в бригаду морской пехоты, у неё пытались забрать Боевое Знамя и ордена прославленного стрелкового соединения. Московский комитет ветеранов войны добился, что дивизионное Боевое Знамя передали бригаде морской пехоты. Сейчас соединение расквартировано в Каспийске (Дагестан), принимает активное участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. На обустройство бригады правительство Москвы выделило более 10 миллионов рублей. Такова связь народного ополчения Москвы с нынешними москвичами, с нынешним поколением защитников Родины.

Бригада расформирована в 2009 году

В 2020 году в Тульской области поисковиками были найдены знамя одного из подразделений дивизии, личные вещи и список личного состава.

Командиры 
173-й сд, 77-й гв сд, 10-й огвсбр и 77 гв мсд командовали:
 Богданов, Александр Владимирович (02.07.1941 — 07.02.1942), полковник
 Титанов, Пётр Яковлевич (08.02.1942 — 08.05.1942), полковник
 Катюшин, Василий Александрович (10.05.1942 — 29.06.1942), подполковник
 Хохлов, Василий Данилович (30.06.1942 — 07.11.1942), полковник
  Аскалепов, Василий Семёнович (08.11.1942 — 01.11.1943), полковник, с 1.03.1943 гвардии генерал-майор
 Хориков, Иван Павлович (02.11.1943 — 10.12.1943), гвардии полковник
  Аскалепов, Василий Семёнович (11.12.1943 — 14.01.1948), гвардии генерал-майор
 Поляков, Николай Антонович (14.01.1948 — 27.02.1950), гвардии генерал-майор
 Андреев, Яков Андреевич (27.02.1950 — 05.11.1953), гвардии полковник
  Угрюмов, Николай Степанович (05.11.1953 — 03.11.1956), гвардии генерал-майор
 Задорин, Александр Семёнович (03.11.1956 — 16.03.1959), гвардии полковник
 Коньков, Юрий Николаевич (16.03.1959 — 21.08.1961), гвардии полковник
 Бароев, Михаил Сандрович (21.08.1961 — 04.12.1964), гвардии полковник, с 13.04.1964 гвардии генерал-майор
 Мережко, Анатолий Григорьевич (04.12.1964 — 25.08.1965), гвардии генерал-майор
  Максимов, Юрий Павлович (25.08.1965 — 15.03.1968), гвардии полковник, с 23.02.1967 гвардии генерал-майор
 Гореленков, Константин Иванович (15.03.1968 — 02.08.1971), гвардии полковник, с 29.04.1970 гвардии генерал-майор
 Кобзарев, Василий Иванович (02.08.1971 — 09.1973), гвардии полковник, с 15.12.1972 гвардии генерал-майор
 Бурлаков, Матвей Прокопьевич (09.1973 — 12.1975), гвардии полковник, с 25.04.1975 гвардии генерал-майор
 Гвардии полковник Хостиашвили Э. З. 1975—1976 гг.
 Гвардии полковник Васильев Ю. Н. 1976—1977 гг.
 Гвардии полковник Ковалёв, Владимир Алексеевич 1977—1983 гг.
 Гвардии полковник Пугачёв Н. В. 1983—1986 гг.
 Гвардии полковник Кулаков, Владимир Фёдорович 1986—1988 гг.
 Гвардии полковник Сороченко В. Л. 1988—1989 гг.
 Гвардии полковник Борзенко А. Н. 1990—1995 гг.
 Гвардии полковник Карагодин В. Л. 1995—1996 гг.
 Гвардии полковник Пушкин С. В. 1996—2000 гг.
 Бригадой командовали
 Гвардии генерал-майор Пушкин С. В. 2000—2004 гг.
 Гвардии полковник Семёнов Г. С. с 2004 г.

Награды и наименования 
 Дивизия награждена:
 21 сентября 1943 года — почётное наименование «Черниговская» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего от 21 сентября 1943 года за отличие в боях при форсировании реки Десна и освобождение города Чернигова;
 15 января 1944 года —  орден Красного Знамени — награждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками (при освобождении восточных районов Белоруссии) и проявленные при этом доблесть и мужество;
 9 августа 1944 года —  орден Суворова II степени — награждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев западнее Ковель и проявленные при этом доблесть и мужество.
 19 февраля 1945 года —  орден Ленина — награждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны немцев южнее Варшавы и проявленные при этом доблесть и мужество.
 27 марта 1967 года — почётное наименование «Московская» — присвоено в целях сохранения боевых традиций овеянных славой дивизий народного ополчения Москвы.

Части дивизии награждены
 215-й гвардейский стрелковый полк — орденами Красного Знамени, Суворова III ст., Кутузова III ст.
 218-й гвардейский стрелковый Бранденбургский полк — орденами Красного Знамени, Кутузова III ст.
 221-й гвардейский стрелковый полк — орденами Красного Знамени, Суворова III ст., Александра Невского.
 156-й гвардейский артиллерийский Бранденбургский полк — орденами Красного Знамени, Суворова III ст., Богдана Хмельницкого II ст.
 79-й отдельный гвардейский истребительно-противотанковый Бранденбургский дивизион — орденом Богдана Хмельницкого III степени. и орденом Кутузова III степени
 86-й отдельный гвардейский сапёрный Бранденбургский батальон — орденами Красного Знамени и Александра Невского
 108-й отдельный гвардейский батальон связи — орденом Александра Невского.

Отличившиеся воины 

 Количество награждённых правительственными наградами в годы войны:
— Герои Советского Союза — 67. Кавалеры орденов:
— Ленина — 82;
— Красного Знамени — 354;
— Суворова — 5;
— Кутузова — 9;
— Богдана Хмельницкого — 23;
— Александра Невского — 144;
— Отечественной войны 1-й степени — 481;
— Отечественной войны 2-й степени — 164;
— Красной Звезды — 4209;
— Славы I степени — 18;
— Славы II степени — 193;
— Славы III степени — 2693.
Награждены медалями:
— «За отвагу» — 624;
— «За боевые заслуги» — 2106.

Герои Советского Союза:
  Анохин, Дмитрий Алексеевич, гвардии красноармеец, бронебойщик 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Антонов, Николай Иванович, гвардии старший лейтенант, командир пулемётной роты 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Аскалепов, Василий Семёнович, гвардии генерал-майор, командир дивизии.
  Бабошин, Виктор Николаевич, гвардии красноармеец, стрелок 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Бельченко, Феодосий Лукьянович, гвардии старший сержант, помощник командира взвода 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Бойцов, Александр Герасимович, гвардии подполковник, командир 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Брагонин, Терентий Иванович, гвардии старший сержант, командир отделения разведки 156-го гвардейского артиллерийского полка.
  Быков, Николай Иванович, гвардии полковник, командир 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Варепа, Иван Иосифович, гвардии младший сержант, командир пулемётного расчёта 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Власов, Михаил Максимович, гвардии красноармеец, снайпер 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Гараньян, Эрвант Георгиевич, гвардии старшина, командир орудия батареи 45-мм пушек 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Груздев, Иона Карпович, гвардии младший сержант, пулемётчик 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Гурьев Михаил Николаевич, гвардии старший лейтенант, командир взвода в батальоне Славы 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Давыдов, Семён Семёнович, гвардии майор, командир дивизиона 156-го гвардейского артиллерийского полка.
  Данилов, Алексей Дмитриевич, гвардии красноармеец, стрелок 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Емельянов, Борис Николаевич, гвардии майор, командир 1-го стрелкового батальона 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Ерёмушкин, Николай Николаевич, гвардии красноармеец, стрелок 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Ефремов, Пётр Николаевич, гвардии красноармеец, разведчик взвода конной разведки 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Жгиров, Филипп Ерофеевич, гвардии майор, начальник штаба 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Заверталюк, Яков Гаврилович, гвардии старший сержант, командир отделения 5-й роты 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Заседателев, Вячеслав Васильевич, гвардии старший сержант, командир отделения 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Землянов, Серафим Иванович, гвардии ефрейтор, сапёр 86-го гвардейского отдельного сапёрного батальона.
  Зонов, Пантелей Петрович, гвардии капитан, заместитель командира стрелкового батальона по политической части 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Иванов, Алексей Петрович, гвардии капитан, командир роты 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Кадочников, Иван Петрович, гвардии ефрейтор, сапёр 86-го гвардейского отдельного сапёрного батальона.
  Казаков, Степан Александрович, гвардии лейтенант, начальник разведки артиллерийского дивизиона 156-го гвардейского артиллерийского полка.
  Карелин, Пётр Петрович, гвардии красноармеец, разведчик-наблюдатель 156-го гвардейского артиллерийского полка.
  Квитков, Александр Спиридонович, гвардии старший сержант, командир отделения 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Князев, Алексей Арсентьевич, гвардии старший сержант, командир отделения пулемётной роты 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Коврижко, Илья Павлович, гвардии красноармеец, стрелок 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Козачук, Иван Фёдорович, гвардии старшина, командир взвода конной разведки 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Колесников, Виталий Михайлович, гвардии младший лейтенант, командир взвода 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Корольков, Иван Васильевич, гвардии ефрейтор, наводчик станкового пулемёта 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Костючек, Пётр Васильевич, гвардии красноармеец, телефонист взвода связи 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Ладутько, Иван Иванович, гвардии майор, командир 1-го стрелкового батальона 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Лебедев Виктор Михайлович, гвардии младший сержант, командир отделения 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Линчук, Александр Титович, гвардии красноармеец, стрелок 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Ломакин, Алексей Максимович, гвардии красноармеец, стрелок 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Лут, Николай Евсеевич, гвардии старший сержант, помощник командира взвода 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Магерамов, Мелик Меликович, гвардии лейтенант, командир роты 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Мамкин, Павел Степанович, гвардии младший сержант, командир пулемётного отделения 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Матвеев, Иван Ефимович, гвардии красноармеец, стрелок 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Мишенин, Николай Михайлович, гвардии сержант, командир пулемётного отделения 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Моисеев, Николай Матвеевич, гвардии ефрейтор, командир орудия взвода 45-миллиметровых пушек 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Морковский, Вениамин Яковлевич, гвардии красноармеец, стрелок 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Павлов, Николай Павлович, гвардии сержант, пулемётчик 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Пастырев, Пётр Иосифович, гвардии капитан, командир роты 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Петухов, Николай Дмитриевич, гвардии майор, командир 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Примак, Павел Александрович, гвардии младший сержант, пулемётчик 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Рахимов, Азим, гвардии сержант, помощник командира взвода 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Ремизов, Василий Григорьевич, гвардии майор, командир батальона 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Самсонов, Борис Васильевич, гвардии красноармеец, стрелок 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Селезнёв, Николай Павлович, гвардии младший сержант, помощник командира сапёрного взвода 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Серёгин, Александр Павлович, гвардии подполковник, командир 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Скляр, Григорий Аникеевич, гвардии капитан, командир батальона 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Спиридонов, Владимир Кириллович, гвардии старшина, комсорг батальона 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Титов, Алексей Тимофеевич, гвардии старший лейтенант, полковой инженер 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Турков, Денис Ильич, гвардии старшина, помощник командира сапёрного взвода 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Цыс, Василий Трофимович, гвардии старший сержант, помощник командира взвода 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Чирков, Александр Афанасьевич, гвардии младший сержант, пулемётчик 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Чумак, Владимир Семёнович, гвардии ефрейтор, стрелок 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Чурюмов, Василий Семёнович, гвардии старший сержант, помощник командира взвода 221-го гвардейского стрелкового полка.
  Шевелёв, Виктор Семёнович, гвардии красноармеец, стрелок 5-й стрелковой роты 218-го гвардейского стрелкового полка.
  Шмонин, Дмитрий Андреевич, гвардии красноармеец, стрелок 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Щербаков, Василий Кириллович, гвардии сержант, командир сапёрного отделения 86-го гвардейского отдельного сапёрного батальона.
  Яковлев, Николай Александрович, гвардии младший сержант, пулемётчик 221-го гвардейского стрелкового полка.

Полные кавалеры ордена Славы:
  Авезмуратов, Рахим, гвардии старший сержант, командир пулемётного отделения 215 гвардейского стрелкового полка.
  Андрюшев, Алексей Семёнович, гвардии старший сержант, командир отделения разведки 156 гвардейского артиллерийского полка.
  Белозерский, Иван Игнатьевич, гвардии младший сержант, командир миномётного расчёта 215 гвардейского стрелкового полка.
  Бибик, Фёдор Терентьевич, гвардии ефрейтор, сапёр сапёрного взвода 215 гвардейского стрелкового полка. Умер от ран 2 мая 1945 года.
  Власенко, Григорий Осипович, гвардии младший сержант, орудийный номер батареи 76-мм пушек 218 гвардейского стрелкового полка.
  Власов, Сергей Васильевич, гвардии старший сержант, командир отделения 86 отдельного гвардейского сапёрного батальона.
  Горячев, Василий Матвеевич, гвардии сержант, командир расчёта 120-мм миномёта 215 гвардейского стрелкового полка.
  Дытюк, Иван Григорьевич, гвардии ефрейтор, старший разведчик батареи 156 гвардейского артиллерийского полка.
  Зибров, Пётр Васильевич — гвардии ефрейтор, разведчик 215-го гвардейского стрелкового полка.
  Корольков, Николай Петрович — гвардии старшина, командир отделения роты противотанковых ружей 79 отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона.
  Кочерга, Алексей Панкратьевич, гвардии старший сержант, помощник командира взвода стрелковой роты 218 гвардейского стрелкового полка. Умер от ран 21 мая 1945 года.
  Красавин, Николай Алексеевич, гвардии рядовой, разведчик 81 отдельной гвардейской разведывательной роты.
  Матвеев, Александр Антонович, гвардии младший сержант, наводчик 76-мм орудия 218 гвардейского стрелкового полка.
  Мещеряков, Василий Дмитриевич, гвардии сержант, пулемётчик 218 гвардейского стрелкового полка.
  Мещеряков, Иван Илларионович, гвардии старшина, командир отделения сапёрного взвода 215 гвардейского стрелкового полка. Умер от ран 30 апреля 1945 года
  Мишуренко, Андроний Афанасьевич, гвардии старшина, наводчик 76-мм орудия 215 гвардейского стрелкового полка.
  Мусов, Менли Фитсович, гвардии ефрейтор, снайпер 221 гвардейского стрелкового полка.
  Сластенников, Алексей Иванович, гвардии старший сержант, командир отделения разведки артиллерийского дивизиона 156 гвардейского артиллерийского полка.
  Урманов, Николай Иванович, гвардии сержант, наводчик 76-мм пушки 218 гвардейского стрелкового полка.
  Яновский, Иван Сидорович (1920—1992) — гвардии старшина, командир орудия батареи 76-мм пушек 215-го гвардейского стрелкового Краснознамённого ордена Суворова полка. Дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Полный кавалер ордена Славы.

Примечания

Литература 
 Калашников К. А., Додонов И. Ю. Высший командный состав Вооружённых сил СССР в послевоенный период. Справочные материалы (1945—1975). Том 4. Командный состав Сухопутных войск (армейское и дивизионное звенья). Часть первая. — Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2019. — 428 с. — ISBN 978-601-7887-31-5. — С.216—218.
Книги, воспоминания и публицистика о дивизии:
 «В боях за Родину» (исторический очерк, посвящённый 1-й годовщине 173-й стрелковой дивизии). Госполитиздат, 11 июня 1942 г.
 «Штурм Берлина» — /воспоминания, письма, дневники участников боёв за Берлин/. Воениздат, 1948 г. «Батальон за Одером», Герой Советского Союза И.Ладутько, стр. 24-27.
 «Радом-Лодзинская операция» — Ф. В. Данилов. Воениздат, 1958 г.
 «Народное ополчение Москвы» — сборник. Изд-во Московский рабочий, М. 1961 г.
 П. И. Батов В походах и в боях.3-е издание, дополненное и исправленное.- М.:Воениздат,1974.
 «За нами Москва» — П. А. Белов. Воениздат, М. 1963 г.
 Первенцев Г. Н. В боях за столицу нашей Родины — «Военно-исторический журнал» № 3 — 1963 г.
 «Богатыри земли Воронежской» — Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Воронеж, 1965. стр. 62-63 — о Брагонине Т. И.
 «От Москвы до Берлина» — гр. авторов Института партии МГК и МК КПСС. Изд-во Московский рабочий, М. 1966 г.
 «Золотые Звёзды курян» — Воронеж, 1966 г. стр. 236—237 — о А. М. Ломакине.
 «Навечно в строю. Альбом». Вып. 2, М.1973. стр. 90 — Брагонине Т. И., стр. 92 — о Ломакине А. М.
 К. С. Москаленко На юго-западном направлении. — М.: Изд-во «Наука»,1973 г.
 И. И. Якубовский Земля в огне — М.: Воениздат,1975 г.
 «Солдаты батальона Славы» — брошюра, автор — В.Андрианов. Изд-во «Красная Звезда», 5 марта 1975 г.
 «Партии отважные сыны» — В. Т. Белых. Воениздат, М. 1975 г.
 «От Волги до Веймара» — Л.Штейдле (мемуары немецкого комполка 6-й армии Паулюса). Изд-во «Прогресс», М. 1975 г.
 «Гвардейская Черниговская» — Воениздат, М. 1976 г.
 «Страну заслоняя собой» — М. Г. Горб. Воениздат, М. 1976 г.
 «Герои Отечества» — С. П. Булкин. Донецк, 1977 г. стр. 52-53 — о Брагонине Т. И.
 «Ополчение на защите Москвы» — П. С. Беляев и др. Изд-во Московский рабочий, М. 1978 г.
 Серия книг «Солдатская слава» — несколько выпусков, издаваемых с 1978 г., содержат очерки о полных кавалерах ордена Славы, 18 из которых служили в 77-й гвардейской Московско-Черниговской сд. Воениздат.
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах — М.: Воениздат, 1987.
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней. Краткий биографический словарь — М.: Военное издательство,2000.
 Серия публикаций о дивизии — «Военные знания», № 7-1979 г., № 2,3,5,6,10,12 — 1980 г.
 «Навечно в строю» — кн. 7. М, 1980 г. стр. 185—193 (о Ломакине А. М.).
 «На огненных рубежах Московской битвы» — сборник, гр. авторов. Изд-во Московский рабочий, М. 1981 г.
 «Москва — героям Великой Отечественной» — путеводитель. М.Криворучко, П.Мишин, И.Смирнов. Московский рабочий, 1981. Стр. 74-76.
 «Болховские куранты» — А. Е. Венедиктов. Приокское книжное изд-во. Тула, 1982 г.
 
 «Ополченцы в боях за Родину»-Б. М. Вишняков, Г. Н. Ткаченко. М. 1985 г.
 «Моторы заглушили на Эльбе» — В. М. Белых. Изд-во политической литературы, Киев 1986 г.
 «Под свинцовой метелью» — Ф. Е. Жгиров. Лениздат, 1989 г.
 «Зачислен навечно» — биографический справочник в двух книгах. А. Д. Зайцев, И. И. Рощин, В. Н. Соловьёв. Изд-во политической литературы, М.1990. Книга первая — Брагонин Терентий Иванович, Ломакин Алексей Максимович.
 «Лавиной грозной к Бресту» — А. Ф. Маленков. Изд-во «Фарватер», С-П. 1994 г.
 «И примкнувший к ним Шепилов…» (документальная повесть о бывшем начальнике политотдела 173-й сд Д. Т. Шепилове) — Тамара Толчанова, Михаил Лозников. Изд-во «Звонница», М.1998 г.
 «Автографы победителей» — Чернигов, 1999. Совет ветеранов 1-й гвардейской Краснознамённой армии. Воспоминания наших ветеранов (В. А. Акимов «В 77-й Черниговской», стр. 80-81. С. И. Сурниченко «Под Сталинградом», стр. 322—323. Г. Н. Ткаченко «Штурм Казачьего кургана», стр. 332—334. Р. В. Хорешко «Из горницы — в горнило», стр. 348—350. Фотоснимки на стр. 221, 272—273).
 «Триста советских спартанцев» (о 1-м батальоне Славы 215-го гв. сп) — В. Г. Хорешко. Журнал МО РФ «Ориентир», № 6-1999 г.
 «Миллионы отважных сердец» (о «роте Героев» — 5-й стрелковой роте 2-го батальона 218-го гв. сп) — В. Г. Хорешко. Журнал МО РФ «Ориентир», № 5-2000 г.
  Ветераны - молодым / А.П. Серцова, Г.Д. Карпов. - М. : Макин, 2000 
 «…За спиной была Москва (история битвы в песнях)» — на стр. 58 опубликован гимн нашей дивизии: «Вперёд, гвардейская!». Изд-во «Современная музыка», М. 2001 г.
 «Битва под Москвой». Хроника, факты, люди: в 2-х книгах — серия «Архив», «ОЛМА-ПРЕСС», М.2002.
 «От Волги до Берлина» — В. С. Антонов. Изд-во «Патриот», М. 2003 г.
 «Строки, отлитые сердцем» — гр. авторов. Изд-во ОАО «Московские учебники», 2005 г.
 «Klessin — классика штурма» — В.Хорешко'', журнал «Солдат удачи» № 5 — 2006 г.
 Черниговская стрелковая дивизия//Великая Отечественная война 1941—1945: энциклопедия /главный редактор генерал армии, профессор М. М. Козлов. — М.:Советская энциклопедия, 1985.- С.782
 Черниговская стрелковая дивизия //Советская военная энциклопедия в 8 томах. — М.: Воениздат,1976-1980,том 8 ,С.453,454.

Ссылки 
 Форум Поисковых Движений 77-я гв. сд
 
 МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
 Архив 77-я гвардейская стрелковая дивизия 
 specnaz 77 гвардейская Московско-Черниговская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени дивизия береговой обороны
 Википедия — журнал «Братишка»
 77-я гв. обрмп
  77 гвардейская стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941—1945»
 Краткая характеристика боевых действий 77 гвардейской стрелковой дивизии (1941—1944 года) на сайте «Память народа 1941—1945»

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году